Брольи:

 Брольи () — старинная французская аристократическая семья пьемонтского происхождения. 
 Брольи, Альбер де (1821—1901) — французский, историк, политик и государственный деятель.
 Брольи, Виктор Франсуа де (1718—1804) — маршал Франции, российский генерал-фельдмаршал.
 Брольи, Виктор де (1785—1870) — французский государственный деятель.
 Брольи, Франсуа-Мари де (1671—1745) — маршал Франции с 1734 года, первый герцог де Брольи.

См. также 
 Бройль